Балаш , بلاش (др.ир. «сильный») — иранское имя.
 Балаш — царь Персии в 484—488.
 Балаш, Иван (?—1633) — предводитель крестьянского восстания в России.
 Балаш, Иоланда (1936—2016) — румынская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту.
 Балаш, Михал (род. 1924) — польский архитектор.
 Балаш, Этьен (1905—1963) — европейский синолог венгерского происхождения.